

Patronyme 

 Élodie Chérie (1966-) actrice française.

Titre 

 Chérie (1930), film français de Louis Mercanton ;
 Caroline chérie (1947), roman français de Jacques Laurent ;
 Caroline chérie (1951), film français de Richard Pottier ;
 Caroline chérie (1968), film français de Denys de La Patellière ;
 Chérie, je me sens rajeunir (1952) film américain de Howard Hawks ;
 Un caprice de Caroline chérie (1953), film français de Jean Devaivre ;
 Le Fils de Caroline chérie (1955), film français de Jean Devaivre ;
 Chérie recommençons (1960), film britannique de Stanley Donen ;
 Clémentine chérie (1963), film français de Pierre Chevalier ;
 Chérie, passe-moi tes microbes ! (1977) roman français de Frédéric Dard ;
 Chérie, j'ai rétréci les gosses (1989), film américain de Joe Johnston ;
 Chérie, j'ai agrandi le bébé (1992), film américain de Randal Kleiser ;
 Chérie, vote pour moi (1994), film américain de Ron Underwood ;
 Chérie, nous avons été rétrécis (1997), film américain de Dean Cundey ;
 Chérie, j'ai rétréci les gosses (1997-2000), série télévisée américaine ;
 Chérie, j'ai rétréci le public (1998-2010), attraction des parcs Disney ;
 Chérie, je ne suis pas dans mon assiette (2001), film iranien de Mohammad Reza Honarmand ;
 Chérie coco (2011), chanson ivoirienne de Magic System.

Autres 
 Chérie FM (1987-), station de radio musicale privée française ;
 Chérie FM Belgique (1992-2008), station de radio privée en Belgique ;
 Chérie Hauts de France (1993-), station de radio locale indépendante et franchisée ;
 Chérie 25 (2012-), chaîne de télévision thématique nationale française ;
 Chérie (1997), cultivar de pomme de terre française.